Orts ist der Familienname folgenden Personen:

 Pedro Zaragoza Orts (1922–2008), spanischer Politiker
 Pere Maria Orts i Bosch (1921–2015), valencianischer Schriftsteller, Historiker, Forscher, Heraldiker und Kunstsammler